Maïski (Maysky), Mayskaya ou Mayskoye peut faire référence à :

Patronyme 
 Ivan Maïski, un diplomate, historien et homme politique soviétique ;
 Mischa Maisky, un violoncelliste israélien d'origine lettonne.

Toponyme 
 Maïski, une ville de Kabardino-Balkarie ;
 Maïski, une ville de Bouriatie ;
 , un raïon de Kabardino-Balkarie.